Witów (gromada w powiecie łęczyckim)
 Witów (gromada w powiecie nowotarskim)